Las Mercedes steht für:

in Bolivien:
 Las Mercedes (Sud Yungas), Ort im Departamento La Paz, Bolivien

in Ecuador:
 Las Mercedes (Las Naves), Parroquia urbana im Kanton Las Naves, Provinz Bolívar

in Venezuela:
 Las Mercedes (Bezirk) in Guárico, Venezuela
 Las Mercedes (Dorf, Venezuela) in Guárico, Venezuela